Avenida Amazonas puede referirse a:
Avenida Amazonas, una calle de la ciudad de Quito, Ecuador.
Avenida Amazonas, una calle de la ciudad de Pucallpa, Perú.